Надія Симчич (нар. 1966, Вінниччина) — український драматург,  прозаїк, казкар

Біографія 
Народилася на Вінниччині у 1966 році; у 1968 році родина переїхала до м. Сміли Черкаської області. 

У 1987 році закінчила філологічний факультет Черкаського педагогічного інституту (тепер - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); працювала вчителем української мови та літератури на Кіровоградщині та у м. Сміла. 

З 1996 року живе і працює у Києві, працює вихователем у одній із київських шкіл.

Перше оповідання “Блюз на тему спеки” було надруковано в районній газеті Бобринеччини “Честь хлібороба” восени 1990 року. 
Твори для дітей, оповідання та інсценізації друкувалися в журналах «Малятко», 
«Соняшник», «Ар’єргард», «Дніпро», газеті «Шкільний світ».

Багаторазово перемагала у Всеукраїнському конкурсі романів та кіносценаріїв “Коронація слова”: стала лауреатом в жанрі кіносценарію («Не зникай, Отагамо») (2000), дипломантом (фіналістом конкурсу)  у жанрі роману («Мандрівник») (2004),  дипломантом (фіналістом конкурсу) у жанрі драматургії («Казка Тропічного лісу, або Мальва» (2005) та «Свято Зірки, або Бажання, здійснись!» (2011), І Премія у жанрі п'єси («Хата, або Кінець епохи вишневих садів») (2012).

В 2003 році п’єсу для дітей “Вирію, не зникай...” включено до Антології молодої драматургії “У пошуку театру”; в 2006 році п’єсу “Казка Тропічного лісу, або Мальва” включено до ІІІ випуску альманаху “Сучасна українська драматургія”.
В 2008 році – Лауреат Першої Премії у номінації “Авторська казка” І Всеукраїнського конкурсу дитячої літератури “Золотий лелека” за збірку казок «Казки про Невидиму Силу».

Автор інсценізацій за творами українських письменників: “Московіада, або ж Прощавай, Москво!”, “Свято Воскресаючого Духу”, “Дванадцять обручів весни” (за романами Юрія Андруховича); «Тіні срібної ночі» (за романом Валерія Шевчука “Срібне молоко”); «Міра + Ерік(а)» (за романом Лариси Денисенко “Забавки з плоті і крові”), «Енжі, ангел» (за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик»).

Твори  
 Московіада, або ж прощавай Москво! 
 Свято воскресаючого духу 
 Дванадцять обручів весни 
 Тіні срібної ночі 
 Міра + Ерік(а) 
 Вирію, не зникай … 
 Казка тропічного лісу, або Мальва  
 Квартира на Володимирській
 Енжі, ангел
 Не зникай, Отагамо
 Мандрівник
 Свято Зірки, або Бажання, здійснись!
 Корінь троянди
 Кінець епохи вишневих садів
 Казки про Невидиму Силу (збірник казок)

Нагороди 
 Лауреат Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв “Коронація слова” в жанрі кіносценарію (2000); 
 Дипломант Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв “Коронація слова” в жанрі роману (2004) 
 Дипломант Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв “Коронація слова” в жанрі драматургії (2005)
 Лауреат Першої Премії у номінації “Авторська казка” І Всеукраїнського конкурсу дитячої літератури “Золотий лелека” (2008)
 Лауреат Першої премії Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв “Коронація слова” в жанрі драматургії (2012)
 Дипломант Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв «Коронація слова» в жанрі «Кіносценарії для дітей» (2013) за твір «Три горошини для Котигорошка»

Примітки

Посилання 

 Драматургічна Інтернет-бібліотека
 Главред. Лауреат «Коронації слова» Надія Симчич: права російської мови розширювати не можна
 Про авторів
 Майстер казки

Українські письменники
Українські прозаїки
Українські драматурги
Українські казкарі
Уродженці Вінницької області
Лауреати «Коронації слова»
Дипломанти «Коронації слова»
Коронація слова 2013
Персоналії:Сміла